Zkratka KVK může mít následující významy:

 Válečný záslužný kříž – německé vyznamenání
 Kationtová výměnná kapacita – fyzikální veličina

Zkratky